Krebsbächel ist ein Gewässername:

 Krebsbächel (Engertgraben), rechter Zufluss es hier noch Eisentaler Dorfbach genannten  Engertgrabens (zum Rittgraben, zum Sandbach, zur Acher) in Eisental, Stadt Bühl, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Krebsbächel (Hainbach), Unterlaufname des Hainbachs, rechter Zufluss des Woogbachs in Dudenhofen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Krebsbächel (Heubach), rechter Zufluss des Heubachs (zum Reindlbach) bei Oberbuchen, Gemeinde Bad Heilbrunn, Landkreis Bad Tölz-Worfratshausen, Bayern

Siehe auch:
 Krebsbach